KLO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Kalibo, Kalibo, Filippine